Клеппер — многозначный термин.

Фамилия 
 Клеппер () — немецкая и английская фамилия. Известные носители:
 Клеппер, Джеймс (род. 1941) — директор Национальной разведки США.
 Клеппер, Чарльз (1875−1937) — американский борец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1904.
 Клёппер, Альберт (, 1828−1905) — протестантский богослов.

Другие значения 
 Клеппер — порода лошадей.

См. также 
 Клепер